Le Marois est un nom de famille français.

Patronymie

 René Le Marois (1769-1811), frère du général, colonel, chevalier de l'Empire.
 Yves Le Marois (1772-1807), frère du général, colonel tué à la bataille d'Eylau.
 Jean Le Marois (1776-1836), général français et député de la Manche.
 Jules Polydore Le Marois (1802-1870), fils du général, député de la Manche.
 Jean Polydore Le Marois (1839-1889), fils de Jules, député de la Manche et maire du Vicel.
 Jean Le Marois (1895-1978), petit-fils de Jean-Polydore, auteur français.
 Henri Le Marois, fondateur du réseau des boutiques de gestion.
 Jacques Le Marois, cofondateur de Mandriva.

Voir aussi

 Prix Jacques Le Marois
 Hôtel Le Marois
 Rue Le Marois

Patronyme normand